TBM

В музыке:
 True Black Metal — настоящий блэк-метал
 Techno Body Music — музыкальное направление, ответвление техно-индастриала.
 The Beautiful Music — канадский инди-рок лейбл.
 The Birthday Massacre — канадская рок-группа.
 The Black Mages — японская инструментальная рок-группа.

В авиации:
 TBM Avenger — торпедоносец-бомбардировщик, выпускавшийся компанией General Motors.
 SOCATA TBM — небольшой самолёт с турбовинтовым двигателем.
 TBM — код ИАТА, для индонезийского гражданского аэропорта Tumbang Samba